Damdinsüren ist der Name folgender Personen:
 Bilegiin Damdinsüren (1919–1991), mongolischer Komponist
 Dschamtsangiin Damdinsüren (1898–1938), Staatspräsident der Mongolei (1927–1929)
 Tsendiin Damdinsüren (1903–1986), mongolischer Schriftsteller